Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Grant Stafford e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Wayne Ferreira e Patrick Galbraith 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Wayne Ferreira /  Patrick Galbraith (finale)
 Assente
 Maks Mirny /  Daniel Vacek (secondo turno)
 David Macpherson /  David Wheaton (quarti di finale)

 Grant Stafford /  Kevin Ullyett (Campioni)
 Justin Gimelstob /  Jeff Tarango (primo turno)
 Paul Kilderry /  Kent Kinnear (secondo turno)
 David Roditi /  Sargis Sargsian (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1998